Стеблі — село в Ковельському районі Волинської області.
 Стеблі — колишнє село в Поліському районі Київської області.